

Гейлсвілл — місто, штат Вісконсин
 Гейлсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд